Staudenhof ist der Name folgender Orte:

 Staudenhof (Berching), Ortsteil der Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Staudenhof (Kirchendemenreuth), Ortsteil der Gemeinde Kirchendemenreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Staudenhof (Franzenheim), Ortsteil der Gemeinde Franzenheim, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Staudenhof (Mauel), wieder besiedelte ehemalige Wüstung auf dem Gebiet der Gemeinde Mauel, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Staudenhof (Gemeinde Schweiggers), Ortsteil der Gemeinde Schweiggers, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Staudenhof steht für:

 Staudenhof (Potsdam), Gebäudekomplex in Potsdam